Girl Next Door (La chica de al lado en inglés) puede referirse a:

The Girl Next Door, una película de comedia de 2004.
The Girl Next Door, una película de terror de 2010.
Girl Next Door, un grupo de pop japonés.
"The Girl Next Door", una novela de Jack Ketchum.